Pak Phli (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Nayok, Thailanda, cu o populație de 24.411 locuitori și o suprafață de 519,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 7 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 51 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Nayok